Silca kan syfta på:

Honduras 

 Silca (kommun), Departamento de Olancho, 
 Silca (ort), Departamento de Olancho,